Rigor mortis bezeichnet:

 Totenstarre
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Rigor Mortis (Band)
 Rigor Mortis (1981), eine niederländische Komödie aus dem Jahr 1981
 Rigor Mortis (2013), ein chinesischer Horror-Film aus dem Jahr 2013